Az Úrvalsdeild 1968-as szezonja volt a bajnokság ötvenhetedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub huszadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1968

1968
Izland 1